Darkman (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1990 dirigida per Sam Raimi i protagonitzada per Liam Neeson i Frances McDormand
 Darkman II: The Return of Durant, pel·lícula estatunidenca de 1995 dirigida per Bradford May i protagonitzada per Arnold Vosloo i Larry Drake
 Darkman III: Die Darkman Die, pel·lícula estatunidenca de 1996 dirigida per Bradford May i protagonitzada per Arnold Vosloo i Jeff Fahey
 Darkman (personatge), antiheroi de ficció i protagonista de la pel·lícula Darkman i les seves seqüeles
 Darkman (videojoc), videojoc desenvolupat per Ocean Software i basat vagament en la pel·lícula homònima